Okręty US Navy o nazwie USS „Shawmut”:
 Pierwszy „Shawmut” był kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi „Shawmut” (CM-4) – przemianowany USS „Oglala” (CM-4) 1 stycznia 1928.
 Trzeci „Salem” (CM-11) – przemianowany USS „Shawmut” (CM-11) 15 sierpnia 1945.

Shawmut